Die ADAC GT Masters 2020 war die 14. Saison der ADAC GT Masters. Sie umfasste 14 Läufe an sieben Rennwochenenden. Der erste Lauf fand am 1. August auf dem Lausitzring und der Finallauf am 8. November in Oschersleben statt. Die Rennen wurden in Deutschland und in Österreich gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen Michael Ammermüller und Christian Engelhart in einem Porsche 911 GT3 R mit 181 Punkten. Die Teamwertung gewann SSR Performance mit 189 Punkten.

Die Trophywertung gewann Elia Erhart mit 370,5 Punkten und die Juniorwertung gewann Tim Zimmermann mit 270 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer, Teams und Gaststarter sind in der Saison gestartet:

      Gaststarter

Rennkalender und Ergebnisse 
Durch die Covid-19-Pandemie musste der ursprüngliche Kalender verändert werden. Die Rennen in Most, welche für den 16. und 17. Mai vorgesehen waren, wurden abgesagt und durch Rennen am Lausitzring ersetzt. Die restlichen Veranstaltungen bleiben gleich, die Daten, an denen die Rennen stattfinden sollen, wurden jedoch verändert. Die beiden, ursprünglich in Zandvoort  am 30. Oktober und 1. November geplanten Läufe wurden wegen der Corona-Krise in den Niederlanden kurzfristig auf den Lausitzring verlegt.

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte werden an die ersten 15 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhalten keine Punkte, daher können gleiche Positionen unterschiedliche Punktwertungen aufweisen:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 66 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
In der Teamwertung wird das jeweils bestplatzierte Fahrzeug eines Teams gewertet. Weitere Fahrzeuge aller Teams fallen für diese Wertung aus dem Klassement. Die folgenden Fahrzeuge rücken im Klassement auf. Es kamen 20 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2020
Motorsportsaison 2020